Denumirea de Popovți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Popovți, un sat în comuna Gabrovo, regiunea Gabrovo;
 Popovți, un sat în comuna Ihtiman, regiunea Sofia;
 Popovți, un sat în comuna Veliko Tărnovo, regiunea Veliko Tărnovo.